Птолемаїда — місто на півночі Греції
 Птолемаїда — історичне місто у Киренаїці, одне з міст Пентаполісу
 Птолемаїда Фінікійська — назва міста Акра за доби еллінізму, також відоме як Аке-Птолемаїда.
 Птолемаїда Ферон — стародавне місто на африканському березі Червоного моря.

 Птолемаїда Киренська — давньогрецька теоретикиня музики.